NBL steht für:

 Namibia Breweries, namibische Bierbrauerei
 National Basketball League (Australasien), Basketballliga von Australien, Neuseeland und Singapur
 National Basketball League (Kanada), eine der beiden kanadischen Basketball-Profiligen
 National Basketball League (Vereinigte Staaten), Basketballliga der USA von 1937 bis 1949
 Newcomb-Benford’s Law, siehe Benfordsches Gesetz
 Norsk biografisk leksikon, norwegisches biografisches Lexikon
 North British Locomotive Company, schottischer Lokomotivenhersteller
 Northumberland, County in England

nbl steht für:
 Süd-Ndebele (Sprache), Sprachcode nach ISO 639-2

Abkürzung